Le Superstars Series 2006 sono la terza stagione del precedente Campionato Italiano Superstars.
Il campionato italiano è stato vinto da Massimo Pigoli, pilota della Jaguar.

Piloti e team

Calendario

Classifica

Piloti

Team

Collegamenti esterni 
 

2006
Superstars Series